Brian Smith – amerykański reżyser
 Brian Smith (ur. 1975) – argentyński kierowca wyścigowy
 Brian J. Smith (ur. 1981) – amerykański aktor